Once of  ONCE kan verwijzen naar:
 Once (Pearl Jam), een nummer van de Amerikaanse rockband Pearl Jam;
 Once (Nightwish), een album van de Finse band Nightwish;
 Once (The Tyde), een album van de Amerikaanse band The Tyde;
 Organización Nacional de Ciegos de España, Spaanse stichting voor de belangen van blinden, vooral bekend door de loterijen die zij organiseert;
 ONCE, voormalige Spaanse wielerploeg, gesponsord door bovengenoemde stichting;
 Once (film), een film uit 2007.
 Once (België), een gehucht in de gemeente Bitsingen
 once (maat), een oude gewichtsmaat van 1/12 pond
 Once (televisieserie), Argentijnse jeugdserie